Duplorbis är ett släkte av kräftdjur. Duplorbis ingår i familjen Duplorbidae. 

Duplorbis är enda släktet i familjen Duplorbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rotfotingar
Duplorbis